А1 Етнікі 2010—2011 — 71-ий чемпіонат Греції з баскетболу серед чоловічих команд.

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Офіційний сайт  
 Офіційна сторінка на eurobasket  
 Чемпіонат Греції на scoresway 

2011
‎Греція
Греція
2010 у грецькому спорті
2011 у грецькому спорті